John Bluett (1603–1634), homme politique anglais ;
 John Bluett (1930-), joueur anglais de Cricket ;
 Lennie Bluett (1919–2016), acteur américain ;
 Thomas Bluett (1690–1749), juge américain ;  
 Thomas Bluett (1879–1958), homme politique américain ;  
 William Bluett (1834–1885), homme politique néo-zélandais.